Ривас () — город и муниципалитет в юго-западной части Никарагуа, административный центр департамента Ривас.

Географическое положение 
Город расположен на перешейке между озером Никарагуа и Тихим океаном. Абсолютная высота — 69 метров над уровнем моря.

Климат Риваса — тропический, со сравнительно коротким сухим сезоном, продолжающимся с января по апрель и длительным сезоном дождей, продолжающимся с мая по октябрь. Средние температуры на протяжении меняются незначительно, от 25,5 °C в январе до 27,7 °C — в мае. Годовая норма осадков составляет 1345 мм.

История 
11 апреля 1856 года в сражении у города Ривас высадившаяся на побережье Никарагуа армия наёмников У. Уокера была разбита войсками центральноамериканских государств. К 1892 году правительство страны организовало регулярное движение запряженных волами повозок по грунтовой дороге между городами Гранада и Ривас (общая протяженность этого маршрута составила 51 милю).

В 1899 году город являлся центром сельскохозяйственного района с населением 12 тыс. человек.

Население 
В 2013 году численность населения города составляла 33 267 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Виотетта Барриос де Чаморро — никарагуанский политик, журналистка. Президент Никарагуа с 25 апреля 1990 по 10 января 1997.

Города-побратимы 
  Оффенбах, Германия

Примечания 

Города Никарагуа